Антон Янша (Anton Janša; 20.05.1734, Словения — 13.09.1773, Вена) — пчеловод и художник словенского происхождения.
Большую часть жизни провел в Вене. Свои работы писал на немецком языке.

Родился в крестьянской семье в с. Брезнице. В 1766 году окончил Венскую академию изобразительных искусств как гравер. Однако с 1769 года активно занялся пчеловодством. Стал видным учителем пчеловодства и его новатором. Автор трудов по пчеловодству, заслуживших признание.

К дню рождения Антона Янши приурочен Всемирный день пчёл, отмечаемый по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, начиная с 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 , 

Пчеловоды
Выпускники Венской академии искусств